Астрономический комплекс Эль-Леонсито — астрономическая обсерватория, основанная в 1983 году в :en:El Leoncito National Park, Сан-Хуан (провинция, Аргентина), Аргентина. Заповедная территория, окружающая обсерваторию составляет 70000 гектаров, что обеспечивает темное небо. В том же парке расположена еще одна обсерватория: Обсерватория им. Феликса Агилара.

Руководители обсерватории 
 сейчас - Dr. Ricardo Gil-Hutton

История обсерватории 
Астрономический комплекс Эль-Леонсито был официально учрежден 10 мая 1983 года по соглашению подписанному между Министерством науки, технологии и производственных инноваций, Национальным советом по научным и техническим исследованиям, Национальным университетом Ла-Плата, Национальным университетом Кордовы и Национальным университетом Сан-Хуан. Официальное открытие обсерватории состоялось 12 сентября 1986 года, а постоянные наблюдения начались 1 марта 1987 года. В составе обсерватории работает до 20 человек.

Инструменты обсерватории 
 Телескоп «Jorge Sahade» - 2.15-м Ричи-Кретьен (f/8.485)
 Телескоп «Helen Sawyer Hogg» - 60-см телескоп (D = 609.6 mm, F = 9131.33 mm) принадлежавший Университету Торонто (Канада). С 1971 по 1997 года телескоп располагался в чилийской обсерватории Las Campanas.
 Солнечный субмиллиметровый телескоп - частота на которой работает телескоп:  212 и 405 ГГц (1,4 и 0,7 мм) - радиотелескоп системы Кассегрена с диаметром зеркала 1.5 метра. Установлен в апреле 1999 года.
 Астрограф южного полушария - Centurion-18 (D=450 mm, F=1260 mm) + ПЗС-камера SBIG 11000M (поле зрения 97.8' x 65.2'), за 180 сек проницание до 21.0 зв. вел. - дистанционно управляем через Интернет

Направления исследований 
 Открытие астероидов
 Наблюдение солнечной активности
 Астрофизические наблюдения

Основные достижения 
 Открытие более 100 новых астероидов

Известные сотрудники 
 :es:Virpi Sinikka Niemelä - использовала в своих работах наблюдательные данные, полученные в Астрономическом комплексе Эль-Леонсито
 :en:Isadore Epstein

Интересные факты 
 В честь обсерватории назван астероид (2311) El Leoncito.

Ссылки 
 Complejo Astronómico El Leoncito - "www.fundacionbataller.com.ar"
 CASLEO
 Список кодов обсерваторий в 1986 году  (много фамилий!)
 Список астероидов  (в архивном файле указаны обсерватории-первооткрыватели)

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Поиск всех астрометрических наблюдений обсерватории в базе данных MPC 

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «El Leoncito»
 Поиск по слову «Leoncito Astronomical Complex»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений , MPC

См. также 
 Обсерватория им. Феликса Агилара
 Аргентинская национальная обсерватория
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Аргентины
Здания и сооружения, построенные в 1986 году
Сан-Хуан (Аргентина)
Появились в 1980-е годы в Аргентине
1986 год в Аргентине